Ámaxac kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ámaxac, Huejutla de Reyes, Hidalgo, 
 Ámaxac, Huazalingo, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar